Halál Velencében, Thomas Mann regénye
 Halál Velencében, Luchino Visconti filmje Thomas Mann regénye alapján
 Halál Velencében, Benjamin Britten operája Thomas Mann regénye alapján